Ottelin är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Gustaf Ottelin
 Hildur Ottelin
 Odal Ottelin

Efternamn i Finland
Svenska efternamn